MTM kan syfta på:

 Methods-time measurement – en managementmetod för att optimera tidsåtgången för en bestämd arbetsuppgift
 Metro Trains Melbourne – ett järnvägsbolag i Victoria i Australien
 Myndigheten för tillgängliga medier – en svensk statlig förvaltningsmyndighet
 MTM (skivbolag) – ett skivbolag